traducció anglèsa del conte de fades col·leccionat pels Germans Grimm sota el nom Rumpelstilzchen
 Rumpelstiltskin (pel·lícula 1985), animació inspirat d'aquest conte